est un mot anglais signifiant « conspiration ». Il peut faire référence à :

Télévision 

 , titre original de Conspiration, téléfilm américano-britannique de Frank Pierson diffusé en 2001 ;

 , titre original de Conspiration,  de la 1 saison de Star Trek : La Nouvelle Génération () ;
 ,  de The Romans,  de la  de .

Musique

Groupe 

 , groupe de rock progressif fondé par Billy Sherwood et Chris Squire.

Album 

 , album de Junior M.A.F.I.A. sorti le  ;
 , album de King Diamond sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Cinéma   
 , film américain de Henry MacRae sorti en 1916 ;
 , film canadien de Christopher MacBride sorti en 2012 ;

 Conspiracy, film américain de Christy Cabanne sorti en 1930 ;
 Conspiracy, film américain de Lew Landers sorti en 1939 ;
 , titre original de Conspiration, film américain d' sorti en 2008 ;
  (), film américain de Greg Marcks sorti en 2009 ;
 Conspiracy (Unlocked), film britannique de Michael Apted sorti en 2017.

Autres  
 Conspiracy, manga de U-Jin ;
 Conspiracy autre nom du jeu KGB, sorti sur Amiga et PC, pour sa réédition sur PC CD-ROM avec cinématiques filmées ;
 Conspiracy X, jeu de rôle sur table.

Voir aussi 
 
 Théorie du complot